Bushman Ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Bushman (Musiker) (* 1973 als Dwight Duncan), jamaikanischer Reggaesänger
 Francis X. Bushman (1883–1966), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Francis X. Bushman junior (1903–1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Bushman (* 1931), US-amerikanischer Sachbuchautor

Bushman steht für:

 Lada Bushman, Automodell der Marke Lada, siehe Lada 4X4
 Bushman (Gorilla), einen Gorilla, der in Chicago im Lincoln Park Zoo lebte

Siehe auch:
 Buschmann (Begriffsklärung)